Кумшацкая — название населенных пунктов в России:

 Кумшацкая — станица в Цимлянском районе Ростовской области.
 Кумшацкая — до 1950 г. название г. Цимлянск Ростовской области.